Dyniowce (Cucurbitales) – grupa roślin okrytonasiennych stanowiąca klad wyróżniany w randze rzędu w różnych systemach klasyfikacyjnych. W zależności od ujęcia systematycznego rząd traktowany jest wąsko (np. w systemie Reveala z 1999) jako takson monotypowy zawierający jedną rodzinę dyniowatych (ok. 700 gatunków pnączy) lub szerzej jako cały klad siostrzany dla bukowców (według systemu APG IV i Angiosperm Phylogeny Website).

Morfologia 
Liście  Umieszczone skrętolegle.
Kwiaty Promieniste, pięciokrotne, korona zrosłopłatkowa. Pręcików najczęściej jest pięć, słupek dolny zbudowany z trzech owocolistków.

Systematyka 
 Pozycja rzędu w nadrzędzie różopodobnych według APweb
Rząd dyniowców jest siostrzany względem bukowców Fagales. Wchodzi w skład grupy Fabidae w obrębie kladu wyróżnianego w różnych systemach jako różowe lub różopodobne.

 Podział na rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Według APweb do rzędu należy też rodzina Apodanthaceae o niejasnych relacjach filogenetycznych z innymi przedstawicielami, w systemie APG III przedstawiana cały czas jako rodzina o niejasnej pozycji w obrębie całych roślin okrytonasiennych.

 Pozycja i podział według systemu Reveala (1993-1999)

Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa Dilleniidae Takht. ex Reveal & Tahkt. pub. 1993, nadrząd Cucurbitanae Reveal, rząd Cucurbitales Dumort. 

 podrząd: Cucurbitineae Engl. pub. Syllabus, ed. 2: 190. Mai 1898
 rodzina: Cucurbitaceae Juss. pub. Gen. Pl.: 393. 4 Aug 1789, nom. cons. - dyniowate

Przypisy 

Dyniowce